Floret ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Coste-Floret (1911–1990), französischer Politiker und Jurist
 Gilles Floret (* 1966), französischer Sänger und Germanist
Klaus Floret (1941–2002), deutscher Mathematiker
 Peter Joseph Floret (1778–1836), deutscher Jurist

Siehe auch:
 Saint-Floret, französische Gemeinde im Département Puy-de-Dôme in der Region Auvergne-Rhône-Alpes